Yerba campana puede referirse a:

 el nombre común de la planta Calystegia sepium; o
 el nombre común de la planta Inula helenium.